

Santi 
Santa Caterina d'Alessandria, vergine, martire commemorata il 25 novembre.
Santa Caterina da Bologna (de' Vigri), monaca bolognese, religiosa francescana, commemorata il 9 marzo.
Santa Caterina da Siena, patrona d'Italia, compatrona d'Europa e dottore della Chiesa cattolica commemorata il 29 aprile.
Santa Caterina da Genova, mistica, celebrata il 12 settembre e Genova e il 15 settembre nel resto della liturgia.
Santa Caterina de' Ricci, monaca di clausura commemorata il 2 febbraio.
Santa Caterina di Svezia, religiosa, festeggiata il 24 marzo.
Santa Caterina Labouré, religiosa francese, festeggiata il 31 dicembre.
Santa Caterina Tomás (†1574), religiosa agostiniana, festeggiata il 5 aprile.
Santa Caterina Tanaka (†1626), martire giapponese, celebrata il 12 luglio.
Santa Caterina Volpicelli, religiosa fondatrice delle Ancelle del Sacro Cuore di Gesù, festeggiata il 28 dicembre.
Santa Caterina Drexel (†1955), statunitense, fondatrice delle Suore del SS. Sacramento, festeggiata il 3 marzo.
Beata Caterina Aliprandi, commemorata il 21 settembre.
Beata Caterina Cittadini, commemorata il 5 maggio.
Beata Maria Caterina Kasper, commemorata il 2 febbraio.
Beata Caterina de Longpré, commemorata l'8 maggio.

Geografia

Croazia

Isole
 Santa Caterina (Sveta Katarina) – isolotto situato lungo la costa occidentale dell'Istria, a sud del canale di Leme
 Santa Caterina (Sveta Katarina) – isolotto tra la costa orientale dell'isola di Pasman e Zaravecchia
 Scoglio Santa Caterina (Sveta Katarina) – isolotto situato nel porto di Pola

Località
 Santa Caterina o Lubituizza (Ljubitovica) – località di Seghetto
 Santa Caterina (Sveta Katarina) – località di Pedena
 Santa Caterina (Sveta Katarina) – località di Rifembergo
 Santa Caterina (Sveta Katarina) – località di Valle

Italia

Comuni 
 Santa Caterina Albanese, comune italiano in provincia di Cosenza
 Santa Caterina dello Ionio, comune italiano in provincia di Catanzaro
 Santa Caterina Villarmosa, comune italiano nel libero consorzio comunale di Caltanissetta

Rioni e frazioni 
 Rione Santa Caterina, uno dei 21 rioni, borghi e comuni che partecipano al Palio di Asti
 Santa Caterina, frazione di Calangianus in provincia di Sassari
 Santa Caterina, frazione di Concordia sulla Secchia in provincia di Modena 
 Santa Caterina, frazione di Maratea in provincia di Potenza  
 Santa Caterina, quartiere di Reggio Calabria
 Santa Caterina, località marittima di Nardò in provincia di Lecce
 Santa Caterina, frazione di Pergine Valsugana in provincia di Trento
 Santa Caterina, frazione di Roccalbegna in provincia di Grosseto
 Santa Caterina Valfurva, località sciistica di Valfurva in provincia di Sondrio
 Santa Caterina, frazione di Lusiana Conco in provincia di Vicenza (paese dell'Altopiano dei sette comuni)
 Santa Caterina, frazione di Pasian di Prato in provincia di Udine
 Santa Caterina, di Malborghetto-Valbruna in provincia di Udine
 Santa Caterina, frazione di Acireale nella città metropolitana di Catania
 Santa Caterina, rione storico di Massaquano, frazione di Vico Equense, nella città metropolitana di Napoli
 Santa Caterina di Pittinuri, località marittima di Cuglieri in provincia di Oristano

Corsi d'acqua
 Santa Caterina – canale lungo 20,014 km in provincia di Padova tra Prà ad Este e Vescovana, che raccoglie le acque del fiume Frassine tramite il canale Brancaglia e sfocia sul canale canale Gorzone

Località di altri stati 
Numerose località portano il nome, nella lingua locale, di Santa Caterina. Vedi:

Altro 
 Santa Caterina – cultivar di olivo della Toscana
 Santa Caterina – cultivar di pero del Molise
 Ordine di Santa Caterina – onorificenza dell'Impero russ0

Pagine correlate
 Caterina (disambigua)
 Chiesa di Santa Caterina
 St. Catherine
 Sainte-Catherine
 Sankt Katharinen (disambigua)
 Santa Catarina (disambigua)
 Santa Catalina